Владимир Еремеев: Еремеев, Владимир Вениаминович (1964—2018) — российский военачальник, генерал-майор, командующий 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой.
 Еремеев, Владимир Павлович (1910—1978) — советский оператор и режиссёр документального кино.
 Еремеев, Владимир Степанович (1929—2002) — советский футболист, тренер.